Конюшенный — другое название конюшего, мостов и иного:
 Конюшенный — другое название конюшего;
 Конюшенный мост — название мостов;
 Конюшенный приказ — название приказа;
 Конюшенный переулок — название переулков;
 Конюшенный двор — комплекс построек на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге;
 Конюшенный музей — название музея конного дела;

См. также 
 Большой Конюшенный мост
 Ново-Конюшенный мост
 Мало-Конюшенный мост